Futebol Clube Paços de Ferreira (FC Paços Ferreira) is een Portugese voetbalclub uit Paços de Ferreira. Het team komt uit in de SuperLiga en is viervoudig kampioen van de Portugese tweede divisie.

Op basis van de prestaties in de landelijke competitie heeft het team zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de UEFA Cup 2007/08, de eerste kwalificatie voor Europees voetbal van het team.Hierin kwamen ze in de eerste wedstrijd uit tegen AZ Alkmaar. In het seizoen 2013/14 wist de ploeg zich te plaatsen voor de voorrondes van de Champions League die echter verloren ging tegen het Russische FK Zenit Sint-Petersburg, wel mocht de doorstromen naar de Europa League waar het werd ingedeeld in pot 3 van de loting. Uiteindelijk eindigde de ploeg op een derde plek in een poule met Pandurii Targu Jiu, Dnipro Dnipropetrovsk en Fiorentina.

Erelijst
Segunda Liga
1991, 2000, 2005 en 2019.

Eindklasseringen

|}
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão. De Segunda Liga kende in de loop der tijd meerdere namen en heet sinds 2020/21 Liga Portugal 2. Ook het 3e niveau kende verschillende namen en heet sinds 2021/22 Liga 3.

In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, PO=Play Offs, Groep = groepsfase, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Paços de Ferreira

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Portugal
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (ex-)speler(s)
  Jason Davidson (2010-2011)
  Lorenzo Melgarejo (2011-2012)
  Pizzi (2010-2011)

Trainer-coaches 

Pacos Ferreira
Porto (district)